Скорушу () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Бореску.
 Скорушу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лепушата.